Die 1. Divisjon 1969 war die 25. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die siebte Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 27. April 1969 und endete am 19. Oktober 1969.

Modus 
Die 10 Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 18 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten beiden Teams mussten absteigen.

Saison 
Rosenborg Trondheim wurde zum zweiten Mal norwegischer Meister.

Schon am zweiten Spieltag übernahm Rosenborg die Tabellenführung. Sie bauten ihren Vorsprung auf bis zu fünf Punkte aus. Im Verlauf der Saison waren es dann nie weniger als drei. Am vorletzten Spieltag sicherten sie sich die Meisterschaft.

Der Meister des Vorjahres SFK Lyn Oslo belegte aufgrund der schlechteren Tordifferenz den letzten Platz und musste absteigen. Direkt davor platzierten sich die beiden Aufsteiger IL Hødd und Start Kristiansand. Hødd schaffte bei gleicher Tordifferenz wegen der mehr geschossenen Tore den Klassenerhalt.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1969

Fußballsaison 1969
Eliteserien-Saison (Fußball)